L'abréviation 5S ou 5s peut faire référence à :
 5S, une technique de gestion d’entreprise ;
 ARN ribosomique 5S, un ARN ribosomique ;
 iPhone 5S, un smartphone fabriqué par Apple sorti en 2013 ;
 Projet High 5s, une initiative internationale de l’Alliance mondiale pour la sécurité du patient de l’OMS.

Voir aussi  
 
Sigle de 2 caractères
